Кубок Уильяма Джонса (, ), также известен как Кубок Джонса — международный баскетбольный турнир, организованный Баскетбольной ассоциацией Китайского Тайбэя (CTBA), проводится ежегодно с 1977 года на Тайване.

Кубок был назван в честь баскетбольного промоутера Ренато Уильяма Джонса, который был одним из основателей Международной федерации баскетбола (ФИБА) . В кубке, как на Олимпийских играх и Чемпионате Мира, принимают участие как мужские, так и женские команды. Как и Кубок Станковича, Кубок Джонса служит подготовкой к крупным турнирам, таким как Олимпиада, Чемпионат Мира и континентальные турниры. Кроме того, Кубок Джонса способствует развитию и продвижению баскетбола в мире. В мужском турнире в настоящее время с момента начала доминируют американские команды, в то время как в женском - команды Южной Кореи, Америки и Тайваня. В кубке участвуют профессиональные клубные, университетские и национальные команды со всего мира, хотя участники в основном из азиатско-европейских, египетских и североамериканских регионов.

В обоих турнирах каждая страна может быть представлена только одной командой - национальная сборная, молодёжная команда, клуб или сборная всех звёзд, за исключением хозяев Тайваня, которые могут выставить две команды.

Так как турнир не санкционирован ФИБА, сборная Китайского Тайбэя использует название Китайская Республика.

В 2003 году турнир был отменён из-за эпидемии атипичной пневмонии в Азии, но был возобновлён в следующем году.

История
Турнир был задуман в 1977 году как дань уважения англичанину Ренато Уильяму Джонсу, который был генеральным секретарём ФИБА в течение 44 лет и сыграл важную роль в предоставлении статуса зональной комиссии для Азии на Всемирном конгрессе ФИБА 1964 года в Токио. Джонс также присутствовал на Чемпионате Азии 1963 года, который проходил в Тайбэе.

Пригласительный турнир в 1977 году, организованный Баскетбольной ассоциацией Китайского Тайбэя (CTBA), был проведён после принятия Китайской Народной Республики в качестве постоянного члена ABC в 1975 году.

Победители

Мужской турнир

По странам

Женский турнир

По странам

Комментарии

Примечания

Баскетбол
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1975 года
Баскетбольные лиги